Pesquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pesquera de Duero (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pesquera (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Cuenca, 
 Pesquera (kommun i Spanien, Kantabrien), Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar